Amalia en Baviera (en alemán: Amalie in Bayern; Múnich, 24 de diciembre de 1865-Stuttgart, 26 de mayo de 1912) fue la hija única del duque Carlos Teodoro en Baviera y de su primera esposa, la princesa Sofía de Sajonia. Fue llamada por la versión francesa de su nombre, Amélie.

Matrimonio y descendencia
La madre de Amalia falleció cuando tenía 18 meses. Algunos años después, su padre se casaría con la infanta María José de Portugal, con quién tendría una estrecha relación y que le daría cinco medios hermanos, entre los que se destacaba la reina Isabel de los Belgas.

Amalia se casó con el duque Guillermo II de Urach (luego Mindaugas II de Lituania), el hijo mayor del duque Guillermo I de Urach y de su segunda esposa, Florestina de Mónaco, por tanto descendientes también de la Casa de Grimaldi de Mónaco, el 4 de julio de 1892 en Tegernsee. El matrimonio tuvo nueve hijos, descendientes del príncipe Florestán I de Mónaco:

 María Gabriela (1893-1908).
 Isabel (1894-1962), quien se casó con el príncipe Carlos Luis de Liechtenstein (1878-1955), tío del príncipe Francisco José II de Liechtenstein; con descendencia.
 Carola (1896-1980).
 Guillermo III (1897-1957), que se casó morganáticamente con Isabel Theurer (1899-1988) y tuvo dos hijas, Isabel y María Cristina, ninguna de las cuales se casó.
 Carlos Gero (1899-1981), 3.º duque de Urach. Se casó con la condesa Gabriela de Waldburg de Zeil y Trauchburg (1910-2005); sin descendencia.
 Margarita (1901-1975).
 Alberto (1903-1969), casado en primer matrimonio con Rosemary Blackadder, y en segundo con Ute Waldschmidt. Se divorció de ambos y tuvo hijos por ambos. Su hija María Gabriela (llamada Mariga) fue la primera esposa de Desmond Guinness. Un diplomático y artista convertido en periodista y experto en el Lejano Oriente. Sus matrimonios también se consideraron morganáticos pero sus descendientes pueden reclamar títulos que pasan por la línea femenina mayor.
 Eberardo (1907-1969), se casó con Iniga de Thurn y Taxis (1925-2008); con descendencia, incluyendo a Carlos Anselmo de Urach y Guillermo Alberto de Urach, actual y quinto duque de Urach. Mientras fue pretendiente a la corona de Lituania, no presentó una reclamación formal y público. Los descendientes de Eberardo heredaron el ducado sobre la base del principio de la ley sálica.
 Matilde (1912-2001), quien se casó con el príncipe Federico Carlos de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst; con descendencia.

Durante toda su vida fue cercana y amiga de su prima, la archiduquesa María Valeria de Austria. Falleció en 1912 en Stuttgart, tras el nacimiento de su noveno hijo. Fue el comienzo de lo que sería ese año el annus horriblis de los Wittelsbach, ya que poco después que Amalia, fallecerían su sobrino Rodolfo y sus hermanos, Francisco José y María Gabriela.

Ancestros

Recuerdos de la abuela 
En 1902, la duquesa Amalia escribió un manuscrito de 160 páginas en el castillo de Lichtenstein, al que llamó "recuerdos de la abuela". Esta basado en los recuerdos de su abuela, Ludovica de Baviera, quién la cuidó después de la temprana muerte de su madre. El texto es una historia familiar y abarca los años 1808 a 1867. Después de la muerte de Amalia, sus hijas, Carola y Margarita, pusieron a disposición del escritor Richard Sexau las notas para su biografía de su abuelo, Carlos Teodoro. De esta manera, terminaron como copia en la finca de Sexau en la Biblioteca Estatal de Baviera. Entre otras cosas, la historiadora Brigitte Hamann utilizó estos registros para su biografía de la emperatriz Isabel de Austria. En 2020, el historiador Cristián Sepp logró rastrear los registros originales en los Archivos Estatales Principales de Stuttgart y determinar las discrepancias entre la copia y el original, que se relacionan principalmente con la representación de miembros individuales de la familia. Sepp las publicó como una edición de fuente crítica.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Württemberg
Duquesas de Baviera
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Múnich